Commonwealth Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commonwealth Avenue Historic District (Bristol County, Massachusetts), NRHP-ID: 03001261
 Commonwealth Avenue Historic District (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-ID: 90000012